Repaid – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwards
Repaid – cortometraggio del 1916 diretto da Thomas Ricketts